Camisole peut référer à :

Une camisole, un chandail sans manches.
Une camisole de force, une pièce de vêtement destinée à immobiliser les bras d'une personne ;
Une camisole de force utilisée dans le cadre de jeux sexuels ;
La camisole de force (2005), le titre québécois du film The Jacket.